Saltz ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Saltz (* 1961), US-amerikanischer Tennisspieler
 Jerry Saltz (* 1951), US-amerikanischer Kunstkritiker
 Lee Saltz (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler
 Nathan J. Saltz (1912–2003), israelischer Arzt
 Rachel Saltz (* 1963), US-amerikanische Journalistin und Filmkritikerin